Czysta substancja węglowa (Csw) jest to przelicznik podający ilość czystego – atomicznego węgla w skale – węglu kamiennym – bez wody i popiołu.

Górnictwo